Долли Хаас (, 29 апреля 1910 — 16 сентября 1994), урождённая Дороти Клара Луиза Хаас — кино- и театральная актриса. Начала карьеру в Германии, в 1936 году эмигрировала и продолжила работать в Великобритании и США.

Биография 
Долли родилась 29 апреля 1910 года в семье гамбургских евреев Чарльза Освальда и Маргарет Хаас. Её отец, эмигрант из Великобритании, занимался книгоиздательским бизнесом, мать была родом из Вены. C 1917 по 1927 год Долли посещала школу Якова Левенберга, с шести лет брала уроки балета в Гамбургском городском театре. Играя в школьных спектаклях, Долли в возрасте десяти лет представила на одном из концертов своё первое сольное выступление, а через четыре года получила роль в спектакле «Франциска» по пьесе немецкого писателя Франка Ведекинда.

Карьера 
После окончания школы Долли отправилась в Берлин, где получила второстепенную, но крупную роль в постановке «Микадо». В тот же период она выступала на сцене театра «Метрополь» и в кабаре. В 1929 году она появилась на сцене мюнхенского театра в роли принцессы Биби в инсценировке «Мечта о вальсе» по мотивам оперетты Оскара Штрауса, а вернувшись в Берлин, вместе с Вернером Финком и Гансом Деппе приняла участие в кабаре «Катакомбы».

В 1930 году Долли дебютировала на киноэкране в мелодраме Уильяма Дитерли «Один час счастья», тогда же по приглашению театрального режиссёра Макса Рейнхардта выступила с танцем в ревю «Я стану богатым и счастливым» и произвела большое впечатление на Анатоля Литвака, в то время только начинавшего свою карьеру кинорежиссёра.

Результатом их встречи стала музыкальная звуковая картина «Долли делает карьеру», отснятая на киностудии UFA, где актриса с присущим ей юношеским задором исполнила роль хористки Долли Кларен, которая, преодолевая множество препон, пытается пробиться на вершину успеха. Этот фильм — дебют Литвака в качестве режиссёра — принес Долли признание публики и амплуа девушки-сорванца, и в 1931 году она пополнила свою фильмографию картинами «Бал» Вильгельма Тиле, «Порядочный грешник» и «Любовная команда».

1932 год принес Долли ещё четыре фильма, а в 1933 году разразился скандал — так как Германия была заражена нацистскими настроениями, зрители освистали фильм «Уродливая девчонка», в котором Долли, еврейка по национальности, снялась вместе с актёром-евреем Максом Хансеном.

Эмиграция 
В 1934 году Долли пригласили в Великобританию, предложив главную роль в комедии «Девушки станут парнями». Вернувшись обратно, она снялась в фильме «Зачем солгала барышня Кэти?», и эта картина стала последней работой актрисы в Германии — националистические настроения в Германии все усиливались, и оставаться в стране было небезопасно. В 1936 году Долли эмигрировала в Великобританию. На новом месте она приняла участие в фильме «Сломанные цветы», завязала на съемках роман с режиссёром Джоном Брамом и в том же году вышла за него замуж и уехала в Америку, так как киностудия Columbia Pictures предложила ей трехгодовой контракт.

Несмотря на выгодные условия контракта, Долли из-за узкого амплуа два года не предлагали роли. В конце концов, она уехала в Нью-Йорк и вернулась в театр. Актрису можно было увидеть в спектале «Меловой круг» по мотивам одноимённой древнекитайской драмы, которую перевел и обработал писатель Клабунд, и в постановке «Война и мир» по роману Л. Н. Толстого. Тогда же, объединившись с другими немецкими актёрами-эмигрантами, она выступила против процветающего в Европе фашизма.

Оставив Брама, Долли в 1943 году вышла замуж за Эла Гиршфельда, знаменитого карикатуриста газеты New York Times, и в 1945 году родила от него дочь Нину. В те годы актрисе удалось сделать неплохую карьеру на Бродвее. Кроме того, в составе театральной труппы она совершила турне по Америке, играя в спектаклях «Трёхгрошовая опера», «Песня лютни», «Преступление и наказание» по роману Ф. М. Достоевского, где вместе с Долли были задействованы Лиллиан Гиш и Джон Гилгуд.

Последние годы 
В 1953 году актриса приняла участие в картине Хичкока «Я исповедуюсь», и роль Альмы Келлер стала её последним появлением на киноэкране. Через двадцать лет, в 1975 году актриса была удостоена награды за вклад в развитие немецкого кино, а в 1983 году на Берлинском кинофестивале прошли ретроспективные показы её фильмов. Долли Хаас скончалась 16 сентября 1994 года от рака яичников в возрасте восьмидесяти четырёх лет.

Фильмография

Ссылки 
 Биография на Deutsches-filminstitut.de
 Фотографии и кадры из фильмов на Film.virtual-history.com

Умершие от рака яичников
Актрисы мюзиклов США
Иммигрировавшие в США из Германии